Seuneubok Rambong (Julok), een plaats in Indonesië
Seuneubok Rambong (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië
Seuneubok Rambong (Nurussalam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing